Morus – genere di Moraceae a cui appartengono i gelsi.
 Morus – genere di Uccelli appartenente alla famiglia delle Sulidae.
 Mōrus – etnonimo tardo latino (dal latino Maurus, «abitante della Mauritania») dal quale deriva il termine italiano Moro
 Thomas Morus – alias latinizzato per Tommaso Moro, filosofo umanista
Morus – (insieme a Campanella) è uno degli pseudonimi adottati dallo scrittore tedesco Richard Lewinsohn (1894-1968), richiamandosi ai due filosofi rinascimentali